Каюрово — название населённых пунктов в России:

 Каюрово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Каюрово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Каюрово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Каюрово — деревня в Угличском районе Ярославской области.